Paul Gray – kanadyjski astronom, odkrywca SN 2005B.
 Paul Gray – pionier branży IT
 Paul Gray – brytyjski basista m.in. grup The Damned i UFO
 Paul Gray – australijski narciarz
 Paul Gray – amerykański basista grupy Slipknot
 Paul Gray – australijski muzyk, autor tekstów i producent muzyczny
 Paul Edward Gray – rektor Massachusetts Institute of Technology
 Paul Gray – amerykański aktor
 Paul Gray – angielski DJ
 Paul Gray (ur. 1969) – walijski lekkoatleta